Helena Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Helena Township (Michigan)
 Helena Township (Minnesota)
 Helena Township (North Dakota)
 Helena Township (Oklahoma)